Generazione Proteus (romanzo) (Demon Seed), romanzo di fantascienza del 1973 di Dean R. Koontz
Generazione Proteus (film) (Demon Seed), film del 1977 di Donald Cammell, tratto dal romanzo